

Geografia 
 Paesi Bassi
 Zeeland – esonimo di Zelanda
 Zeeland – capoluogo del comune di Landerd

 Stati Uniti d'America
 Zeeland – città della Contea di McIntosh, Dakota del Nord
 Zeeland – città della Contea di Ottawa, Michigan

Storia 
 Contea di Zelanda (Graafschap Zeeland) – antico stato del Sacro Romano Impero